Onderdistrict in Indonesië
 Temon (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië
 Temon (Baturetno), een plaats in het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Temon (Simo), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Temon (Arjosari), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Temon (Ngrayun), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Temon (Sawoo), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java